На 3-х пляжных Азиатских играх, проходивших 12—22 июня 2012 года в городе Хайяне  (Китай), Казахстан представляли шесть спортсменов (четверо мужчин и две женщины), соревновавшихся в пляжном волейболе. По итогам соревнований казахстанцы смогли завоевать одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Медалисты

Пляжный волейбол

Мужчины

Женщины

Примечания 

Казахстан на Азиатских играх
Казахстан